Бори́с Влади́мирович Горчако́в ( — 31 декабря 1958) — офицер Русской императорской армии, участник Первой мировой войны, Георгиевский кавалер.

Биография 
Родился 29 августа 1889 года в семье потомственных дворян Кутаисской губернии. В 1908 году окончил Петровский Полтавский кадетский корпус, после чего поступил в Елисаветградское кавалерийское училище, из которого 6 августа 1910 года был выпущен корнетом (со старшинством с 6 августа 1909 года) в 16-й драгунский Тверской полк. 

Служил в 1-м эскадроне, с 9-го апреля 1913 года заведовал полковой нестроевой командой. 10 сентября 1913 года произведён в поручики (со старшинством с 6 августа 1913 года).

Участник Первой мировой и Гражданской войны. В 1915 году произведён в штабс-ротмистры (со старшинством с 19 июля 1915 года). 

За отличия в годы Первой мировой войны награждён орденами: Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантами (19 января 1915 года), Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (15 апреля 1915 года), Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (21 апреля 1915 года), Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (23 июня 1915 года), Святого Станислава 2-й степени с мечами (25 декабря 1916 года) и Святой Анны 2-й степени с мечами (1917 год).

Приказом Кавказскому фронту 27 марта 1918 года № 61 награждён орденом Святого Георгия 4-й степени:

Закончил службу в чине полковника.

В эмиграции во Франции. В течение 30 лет работал экспедитором при Главном правлении Союза русских военных инвалидов. В 1950-е годы входил в состав суда чести Союза Георгиевских кавалеров, был членом правления Союза Георгиевских кавалеров (1955—1957). Монархист-легитимист. Публиковал воспоминания в журнале «Союз дворян» (1955).

Скончался в 1958 году в Париже. Был похоронен на кладбище в Исси-ле-Мулино, а в 1960 году — перезахоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Источники 
 
 Российское зарубежье во Франции 1919—2000. / Л. Мнухин, М. Авриль, В. Лосская. — , 2008.

Полковники (Российская империя)
Выпускники Полтавского кадетского корпуса
Выпускники Елисаветградского кавалерийского училища
Участники Первой мировой войны (Россия)
Русские эмигранты первой волны во Франции
Мемуаристы русского зарубежья
Похороненные на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа